Deter ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Deter (1900–1969), deutscher Politiker (KPD)
 Erich Deter (1893–1945), deutscher NSDAP-Funktionär, Oberbürgermeister von Hamm
 Gerhard Deter (* 1950), deutscher Rechtshistoriker
 Ina Deter (* 1947), deutsche Musikerin

Siehe auch:
 Deters
 Detert